SMS Sperber ist der Name folgender Schiffe:

* SMS Sperber (1860), Kanonenboot der der Jäger-Klasse
 SMS Sperber (1888), Kleiner Kreuzer der der Schwalbe-Klasse